El topayauri era uno de los símbolos de poder que usaban los incas. Era un cetro consistente en un hacha de mango largo cuya hoja terminaba por un lado en un punzón y por el otro en una hoja con forma de tumi (cuchillo semicircular). Presumiblemente estaba hecho o forrado con oro. Las autoridades de menor rango usaban también distintivos de este tipo, pero hechos de otros metales como plata, bronce o cobre.

Este cetro tenía antecedentes míticos, se decía que era el bordón del dios Tunupa, entregado generosamente al cacique Apotambo y luego heredado de este por su hijo Manco Cápac, quien lo usó en su marcha desde el Huanacauri. Manco aprovechó sus poderes mágicos para reconocer las condiciones de cultivo de las nuevas tierras que atravesaba, hasta que llegó al valle del Cusco. A su muerte, transmitió este cetro a su hijo Sinchi Roca.

Símbolos incaicos